Sannio – regione storica italiana
Sannio – vino italiano
 Renato Sannio – sceneggiatore italiano

Pagine correlate 
 Sannia